Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Kia Korea Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic.Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Chan Chin-wei a Sü I-fan, jehož členky nestartovaly společně. Sü zvolila účast na paralelně probíhající kantonské události Guangzhou International Women's Open. Spoluhráčkou Chanové se stala krajanka Hsu Chieh-yu, s níž skončila v semifinále na raketách Barthelové s Minellaovou.

Deblovou soutěž vyhrála španělsko-rumunská nenasazená dvojice Lara Arruabarrenová a Irina-Camelia Beguová, jejíž členky ve finále zdolaly německo-lucemburský pár Mona Barthelová a Mandy Minellaová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů. Arruabarrenová získala třetí a Beguová čtvrtou kariérní trofej ze čtyřhry okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2014
WTA Tour 2014